I-GO – amerykańska firma car sharing
W języku japońskim I-Go oznacza dosłownie „Numer 1” i było używane do oznaczania wielu różnych typów broni i operacji wojskowych:
 Operacja I-Go – japońska operacja powietrzna w okresie wojny na Pacyfiku
 Czołg wz. 89 I-Go – czołg średni
 Kawasaki Ki-147 I-Go – bomba kierowana
 Czołg wz. 92 A-I-Go – jeden z modeli czołgu lekkiego
 Mina wz. 98 I-Go – bomba samobieżna typu „goliat”